Kusel (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Landkreis Kusel, een district in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Küsel, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt